Le mot Wilke peut désigner :

Prénom 

 Wotan Wilke Möhring (º  1967, Detmold), un acteur allemand

Patronyme 

 (Arlene) Hannah Wilke, née Butter (1940, New York  1993, New York), une peintre, sculptrice et photographe américaine d'origine juive
 Kristof Wilke (º  1985, Radolfzell am Bodensee), un rameur d'aviron allemand
 Marina Wilke (º  1958, Berlin), une rameuse d'aviron est-allemande
 Robert «Bob» (J(oseph).) Wilke (1914, Cincinnati  1989, Los Angeles), un acteur américain
 Rudolf Wilke (1873, Brunswick (, , , )  1908, Brunswick), un dessinateur et caricaturiste allemand

Bâtiment 
 La Hunt-Wilke Farm, une ferme américaine du comté de Summit, dans l'Ohio, inscrite au Registre national des lieux historiques.

Voir aussi 
 , , , , 
 ,  (e.g. Jodocus)
 ,

Notes et références 

Prénom allemand
Prénom masculin
Patronyme bas allemand